Оли́вия Те́йлор Да́дли (; род. 4 ноября 1985 года, Сан-Луис-Обиспо) — американская актриса. Наиболее известна ролью Элис Куинн в телесериале «Волшебники».

Биография 
Родилась 4 ноября 1985 года в Сан-Луис-Обиспо. Родители — Сандра и Джим Дадли. В 17 лет Оливия переехала в Лос-Анджелес.

Дебютировала в кино в 2007 году. Входит в состав труппы «5-Second Films». Снималась в фильмах «Чиллерама», «Запретная зона», «Ватиканские записи», «Паранормальное явление 5: Призраки в 3D» и других.

С 2015 по 2020 год играла одну из главных ролей в сериале «Волшебники», который выходил на телеканале Syfy.

Личная жизнь 
На протяжении пяти лет состояла в отношениях с режиссёром Ивэном Глоделлом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США